Соревнования женщин в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 года проводились в бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме 26 и 27 июля.

Отборочные заплывы начались 26 июля в 9:00 по местному времени (UTC+2). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:02, а финал — 27 июля.

Чемпионка мира 2007 года и олимпийская чемпионка 2008 года на этой дистанции австралийка Либби Трикетт не выступала. Серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года Кристин Магнусон не сумела выйти в финал, бронзовый призёр Игр 2008 года Джессика Шиппер заняла второе место.

15-летняя шведка Сара Шёстрём впервые стала чемпионкой мира. В полуфинале она побила мировой рекорд Инге де Брёйн (56,61), проплыв за 56,44. В финале Шёстрём проплыла ещё быстрее — 56,06. Джессика Шиппер в финале также проплыла быстрее прежнего мирового рекорда, установив рекорд Океании (56,23). Цзяо Люян установила в финале рекорд Азии (56,86), Орор Монжель — рекорд Франции, Габриэлла Силва и Дана Воллмер проплыли с одинаковым временем и установили рекорд Америки.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Переплыв 
Проводился между поделившими восьмое место в полуфинале Магдаленой Велдхёйс и Чжоу Яфэй 26 июля.

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты 

100 м, баттерфляй, женщины